Дайсън може да се отнася за:
 Трейси Колдуел Дайсън (р. 1969), американска космонавтка
 Фриймън Дайсън (1923 – 2020), американски физик
 Франк Уотсън Дайсън (1868 – 1939), английски астроном
 Джеймс Дайсън (р. 1947) – английски изобретател и индустриален дизайнер, основател и председател на компанията Dyson.